Коув има више значења:
 Коув
 Коув (Јута)
 Коув (Тексас)
 Коув (Арканзас)
 Коув (Орегон)